Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 18 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Monica Seles face à Martina Navrátilová à la conclusion. Seles enregistre à cette occasion le deuxième de ses trois succès consécutifs dans cette compétition (1990-1992).

Steffi Graf est éliminée en quarts de finale par Jana Novotná.

Non têtes de série en raison de résultat décevants dans l'année (aucune victoire en tournoi ensemble), Martina Navrátilová et Pam Shriver font parler l'expérience en éliminant les trois paires favorites du tournoi et remportent pour la  et dernière fois le double dames. Seules les éditions de  (demi-finalistes) et de 1990 (absentes) leur auront échappé depuis 1981.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1991
Masters
Tennis aux États-Unis en 1991
Masters
Tennis en novembre 1991